[halo 10] est une compilation des titres remixés de l'album The Downward Spiral du groupe Nine Inch Nails.

Album de Nine Inch Nails
Album de remix
Album certifié disque d'or aux États-Unis
Album certifié disque d'or au Royaume-Uni
Album produit par Trent Reznor
Album musical sorti en 1995